«Свистуны» () — румынский криминальный триллер 2019 года, снятый Корнелиу Порумбою, в главной роли: Влад Иванов. Премьера состоялась в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2019.

Сюжет 
Немолодой полицейский из Бухареста по имени Кристи прибывает на тропический остров, где учится языку свиста. Этот язык используют члены банды, которой Кристи тайно помогает за деньги; недавно был арестован Жолт, хранивший принадлежащие банде 30 миллионов евро, однако он успел спрятать деньги, и подруга Жолта Гилда убедила Кристи отправиться на остров и освоить язык свиста, чтобы помочь бандитам спасти Жолта и найти деньги. На острове выясняется, что Жолт и Гилда хотели сбежать с деньгами. Кристи отказывается от своей доли денег в обмен на то, чтобы главарь банды Пако не наказывал и отпустил Гилду. Вернувшись в Бухарест, Кристи вынужден раскрыть своей начальнице Магде план бандитов похитить Жолта, поскольку ранее она догадалась, что он работает на них. Кристи помогает бандитам похитить Жолта, и тот ведёт их якобы к деньгам, но там их ждёт полицейская засада. Бандиты погибают в перестрелке; Гилда в это время находит деньги, а Кристи попадает в аварию. После аварии он не говорит; Гилда приходит к больнице, где он находится, и на языке свиста разговаривает с ним. Она назначает встречу через месяц в Сингапуре, где они и находят друг друга.

В ролях 
 Влад Иванов — Кристи
 Катринель Марлон — Гилда
 Агусти Вильяронга — Пако
 Кристобаль Пино — Карлито
 Серджиу Костаке — Тома
 Антонио Буиль — Кико

Выпуск 
Фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2019.

Рецензии 
На Metacritic по итогам 11 обзоров фильм получил в среднем 74 балла из 100, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Корнелиу Порумбою
Фильмы Румынии 2019 года